El Desierto puede referirse a;
 El Desierto, localidad del municipio de Granadilla de Abona (Tenerife, Canarias).
 El Desierto, el trigésimo primer episodio de la serie animada de televisión Avatar: la leyenda de Aang.